Aldine ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aldine (Indiana)
 Aldine (New Jersey)
 Aldine (Harris County, Texas)
 Aldine (Uvalde County, Texas) – nicht mehr existent
 Aldine City, im Harris County, Texas
 Aldine Meadows, im Harris County, Texas
 Aldine Place, im Harris County, Texas
 Aldine Square, im Cook County, Illinois

Sonstiges:
Aldine ist der Singular von Aldinen (Bücher, die im späten 15. und im 16. Jahrhundert von der berühmten Druckerfamilie Manutius in Venedig herausgebracht wurden).
 Aldine Heliport, Airport im Harris County, Texas
 Aldine Park, Park im Rockland County, New York